Манаи́р () — река в России, протекает по Башкортостану. Устье реки находится в 149 км по левому берегу реки Инзер. Длина реки составляет 20 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сим от истока и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010200612111100019577.

Примечания 

Притоки Инзера
Реки Белорецкого района